Giovanni Orsi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Batista Orsi (17. Jahrhundert), schweizerischer Baumeister
 Giovanni Domenico Orsi de Orsini (1634–1679), böhmischer Architekt